Santa María hace referencia a varios artículos:

Religión

Santas y beatas 

 María (madre de Jesús)

Personas 
 Pablo de Santa María (1350-1435), obispo de Burgos y Cartagena.
 Álvar García de Santa María (1370-1460), historiador y cronista.
 Gonzalo de Santa María (1379-1448), obispo.
 Domingo Santa María (1824-1889), presidente de Chile entre 1881 y 1886.
 Federico Santa María (1845-1925), empresario y hombre de negocios chileno.

Geografía física 
 Volcán Santa María.

Divisiones administrativas

Argentina 
 Santa María (Buenos Aires), localidad en el partido de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires;
 Santa María (San Miguel, Buenos Aires), ciudad en el partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires;
 Departamento Santa María (Catamarca), en la provincia de Catamarca;
 Santa María (Catamarca), ciudad en el departamento Santa María de la provincia de Catamarca;
 Departamento Santa María (Córdoba), en la provincia de Córdoba;
 Aldea Santa María (Córdoba), localidad en el departamento Unión de la provincia de Córdoba;
 Santa María de Punilla, localidad en el departamento Punilla de la provincia de Córdoba;
 Colonia Santa María (Entre Ríos), localidad en el departamento Federación Paraná de la provincia de Entre Ríos;
 Aldea Santa María (Entre Ríos), localidad en el departamento Paraná de la provincia de Entre Ríos;
 Colonia Santa María (La Pampa), localidad en el departamento Utracán de la provincia de La Pampa;
 Santa María (Misiones), localidad en la provincia de Misiones;
 Santa María (Salta), localidad de la Provincia de Salta;
 Santa María Centro, localidad en la provincia de Santa Fe;
 Santa María Norte, localidad en la provincia de Santa Fe;
 Santa María (Santiago del Estero), localidad de la Provincia de Santiago del Estero;

Brasil 
 Santa Maria, ciudad en el centro del estado de Río Grande del Sur.

Chile 
 Santa María, ciudad de la Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso.
 Santa María de Labranza, barrio de la ciudad de Labranza.

Colombia 
 Santa María (Boyacá), municipio del departamento de Boyacá.
 Santa María (Huila), municipio del departamento del Huila.
 Santa María la Antigua del Darién, ciudad antigua (1510–1523) en el Departamento del Chocó.

Costa Rica 
 Santa María de Dota, distrito del cantón de Dota, provincia de San José.

Cuba 
 Santa María, un consejo popular de San Luis, Cuba.

El Salvador 
 Santa María, municipio del departamento de Usulután.

España 
 Santa María del Arroyo, localidad en la provincia de Ávila;
 Santa María del Berrocal, localidad en la provincia de Ávila;
 Santa María de los Caballeros, localidad en la provincia de Ávila;
 Santa María del Tiétar, localidad en la provincia de Ávila;
 Santa María del Cubillo, localidad en la provincia de Ávila;
 Santa María del Camino, localidad en la provincia de Illes Balears;
 Santa María de Besora, localidad en la provincia de Barcelona;
 Santa María de Corcó, localidad en la provincia de Barcelona;
 Santa María de Merlès, localidad en la provincia de Barcelona;
 Santa María de Martorelles, localidad en la provincia de Barcelona;
 Santa María de Miralles, localidad en la provincia de Barcelona;
 Santa María d'Oló, localidad en la provincia de Barcelona;
 Santa María de Palautordera, localidad en la provincia de Barcelona;
 Santa María del Campo, localidad en la provincia de Burgos;
 Santa María del Invierno, localidad en la provincia de Burgos;
 Santa María del Mercadillo, localidad en la provincia de Burgos;
 Santa María Ribarredonda, localidad en la provincia de Burgos;
 Santa María, localidad en la provincia de Ciudad Real;
 Santa María de los Llanos, localidad en la provincia de Cuenca;
 Santa María del Val, localidad en la provincia de Cuenca;
 Santa María de Dulcis, localidad en la provincia de Huesca;
 Santa Maria de Urduliz, localidad en la provincia de Vizcaya.
 Santa María de los Oteros, localidad del municipio de Matadeón de los Oteros, provincia de León.
 Santa María de la Isla, municipio de la provincia de León.
 Santa María del Monte de Cea, municipio de la provincia de León.
 Santa María del Páramo, municipio de la provincia de León.
 Santa María de Ordás, municipio de la provincia de León.
 Santa María del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado, provincia de León.
 Santa María del Río (León), localidad del municipio de Villaselán, provincia de León.
 Frades de Santa María, localidad del municipio de Ledesma, provincia de Salamanca.
 Santa María de Sando, municipio de la provincia de Salamanca.
 Santa María de los Llanos (Salamanca), localidad del municipio de Santibáñez de la Sierra, provincia de Salamanca.
 Val de Santa María, localidad del municipio de Otero de Bodas, provincia de Zamora.
 Santa María de la Vega, municipio de la provincia de Zamora.
 Santa María de Valverde (Zamora), municipio de la provincia de Zamora.

Estados Unidos 
 Santa María, ciudad del condado de Santa Bárbara, California.

Filipinas 
 Santa María de Bulacán, municipio en la provincia de Bulacán;
 Santa María de Ilocos, municipio en la provincia de Ilocos Sur;
 Santa María (Isabela), municipio en la provincia de Isabela;
 Santa María de Pangasinán,  municipio en la provincia de Pangasinán;
 Santa María de Dumarán, barrio del municipio de Dumarán perteneciente a la provincia de Paragua en Mimaro, Región IV-B.

Honduras 
 Santa María, municipio en el departamento de La Paz;
 Santa María del Real, municipio en el departamento de Olancho;

México 
 Santa María Catzotipan, localidad en el municipio de Tlanchinol, estado de Hidalgo.
 Santa María Chi, localidad en el municipio de Mérida, estado de Yucatán.
 Santa María Ontiveros, localidad en el municipio de Chicxulub Pueblo, estado de Yucatán.
 Santa María Yaxché (Mérida), localidad en el municipio de Mérida, estado de Yucatán.
 Santa María Yaxché (Tahmek), localidad en el municipio de Tahmek, estado de Yucatán.
 Santa María Zapata, localidad en el municipio de Baca, estado de Yucatán.
 Santa María (Sonora), localidad, caserío al norte de Guaymas, estado de Sonora.
 Santa María (Cansahcab), localidad en el municipio de Cansahcab, estado de Yucatán.
 Santa María, localidad en el municipio de Altar, estado de Sonora.
 Santa María Magdalena, localidad en el municipio de Actopan, estado de Hidalgo.
 Santa María Xigui, localidad en el municipio de Alfajayucan, estado de Hidalgo.
 Santa María Amajac, localidad en el municipio de Atotonilco el Grande, estado de Hidalgo.
 Santa María Amealco, localidad en el municipio de Chapantongo, estado de Hidalgo.
 Santa María Nativitas, localidad en el municipio de Cuautepec de Hinojosa, estado de Hidalgo.
 Santa María, localidad en el municipio de Juárez Hidalgo, estado de Hidalgo.
 Santa María la Calera, localidad en el municipio de Mineral de la Reforma, estado de Hidalgo.
 Santa María Amajac, localidad en el municipio de San Salvador, estado de Hidalgo.
 Santa María Quelites, localidad en el municipio de Tepeji del Río de Ocampo, estado de Hidalgo.
 Santa María Magdalena, localidad en el municipio de Tepeji del Río de Ocampo, estado de Hidalgo.
 Santa María Batha, localidad en el municipio de Tezontepec de Aldama, estado de Hidalgo.
 Santa María Catzotipan, localidad en el municipio de Tlanchinol, estado de Hidalgo.
 Santa María Ilucan, localidad en el municipio de Tula de Allende, estado de Hidalgo.
 Santa María Macua, localidad en el municipio de Tula de Allende, estado de Hidalgo.
 Santa María, localidad en el municipio de Tula de Allende, estado de Hidalgo.
 Santa María Asunción, localidad en el municipio de Tulancingo de Bravo, estado de Hidalgo.
 Santa María el Chico, localidad en el municipio de Tulancingo de Bravo, estado de Hidalgo.
 Santa María Tecajete, localidad en el municipio de Zempoala, estado de Hidalgo.
 Santa María Xoxoteco, localidad en el municipio de San Agustín Metzquititlán, estado de Hidalgo.

Nicaragua 
 Santa María, localidad en el departamento de Nueva Segovia.
 Santa María de Pantasma, municipio del departamento de Jinotega.

Panamá 
 Distrito de Santa María (Panamá), distrito en la provincia de Herrera.
 Santa María (Herrera), localidad y cabecera del distrito homónimo.
 Santa María de Belén, aldea fundada por Cristóbal Colón en 1503, fue segundo asentamiento español en territorio continental americano.

Paraguay 
 Santa María de Fe, distrito en el departamento de Misiones.

Perú 
 Distrito de Santa María (Huaura), distrito en la provincia de Huaura, Lima.
 Distrito de Santa María del Mar, distrito en la provincia de Lima.

Venezuela 
 Santa María de Heras, localidad en el Municipio Sucre del Estado Zulia.

Arte

Arquitectura 
 Torre Santa María, edificio de Santiago de Chile.

Salud 
 Clínica Santa María, establecimiento de salud privado chileno.

Transporte 
 Avenida Santa María, arteria vial de Santiago de Chile.

Títulos nobiliarios 
 Condado de Santa María de Formiguera, otorgado en 1632, por Felipe IV, a favor de Pedro Raimundo de Zaforteza y Villalonga.
 Condado de Santa María de Galiana, otorgado en 1945, por el pretendiente carlista Carlos VIII, a favor de Ramón José Maldonado y Cocat.
 Condado de Santa María de Loreto, otorgado en 1787, por Carlos III, a favor de Nicolás de Peñalver y Cárdenas.
 Condado de Santamaría de Paredes, otorgado en 1920, por Alfonso XIII, a favor de Vicente Santamaría de Paredes.
 Condado de Santa María de Regla (hoy, Condado de Regla), otorgado en 1768, por Carlos III, a favor de Pedro Romero de Terreros.
 Condado de Santa María de Sans, otorgado en 1908, por Alfonso XIII, a favor de Matías Muntadas y Rovira.
 Marquesado de Santa María, otorgado en 1761, por Carlos III, a favor de José-Gabriel Bouchier del Castillo y Márquez.
 Marquesado de Santa María de la Almudena, otorgado en 1954, por Francisco Franco, a favor de Juan Bautista Tedeschini y Daniele.
 Marquesado de Santa María de Barbará, otorgado en 1702, por Felipe V, a favor de Josep Galcerán de Pinós-Santcliment i Rocabertí.
 Marquesado de Santa María de Carrizo, título pontificio otorgado en 1904, por San Pío X, a favor de Vicente González-Regueral y Álvarez-Arenas.
 Marquesado de Santa María de Otaví, otorgado en 1744, por Felipe V, a favor de José-Joaquín de Santelices y Castanedo.
 Marquesado de Santa María de Pacoyán, otorgado en 1716, por Felipe V, a favor de Martín José Mudarra y de la Serna.
 Marquesado de Santa María de Rifesi (hoy, Marquesado de Rifes), otorgado en Sicilia en 1609 y rehabilitado en 1925 con la vigente denominación.
 Marquesado de Santa María de Silvela, otorgado en 1893 por la reina regente María Cristina de Habsburgo, y concedida Grandeza de España en 1922.
 Marquesado de Santa María del Villar, otorgado en 1702, por Felipe V, a favor de José de Omaña Pardo y Osorio.

Embarcaciones 
 Santa María (barco), nao de la primera expedición de Cristóbal Colón;
 Santa María (F-81) fragata de la Armada Española;
 Clase Santa María de fragatas de la Armada Española a la cual da nombre la anterior.

En otros medios 
 Santa María, canal de televisión.